Penzig steht für:
 Penzig, deutscher Name der seit 1945 polnischen Stadt Pieńsk
 Penzig (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht

Penzig ist der Familienname folgender Personen:
 August Penzig (1826–1896), deutscher Politiker (Nationalliberale Partei)
 Otto Penzig (Albert Julius Otto[ne]; 1856–1929), deutsch-italienischer Botaniker
 Rudolf Penzig (1855–1931), deutscher Schriftsteller, Kommunalpolitiker und Reformpädagoge